Феодор из Кирены:
 Феодор из Кирены (математик) — древнегреческий математик, учитель Платона (V—IV в. до н.э.)
 Феодор из Кирены (философ) — древнегреческий философ киренской школы (IV—III в. до н.э.)